A Primeira Divisão de 1985–86 foi a 52.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
Ao contrário da época anterior, a temporada 1985/86 experienciou um campeonato bastante equilibrado com os três grandes (FC Porto, SL Benfica e Sporting CP) a ocuparem os lugares do pódio ao longo da época de forma regular. O Benfica parecia ter a vantagem mas, a derrota na 29.ª jornada em casa contra o Sporting, fez com que o FC Porto passasse para a dianteira e confirmaria o título na última jornada. Este era o primeiro bicampeonato dos portistas desde dos anos 70 e representava o 9.º título nacional para o clube.

De realçar as boas épocas de Vitória de Guimarães e do Boavista que ficaram em 4.º e 5.º lugares, respectivamente, e carimbaram o acesso às competições europeias com relativa facilidade.

Pela negativa, destacar a histórica despromoção à II Divisão do Vitória de Setúbal, a primeira despromoção após 24 anos consecutivos no primeiro escalão do clube sadino.

Equipas Participantes

Equipas, Estádios e Treinadores

Classificações

Tabela de resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1985 em Portugal
Futebol de 1986 em Portugal